Pietro Balestra (v. 1672 - après 1729), sculpteur italien du baroque tardif de la fin du  et du début du  
Pietro Balestra, peintre italien de la fin du  qui fut actif à Busseto et le premier maître de Ireneo Affò
Pietro Balestra (1935 - 2005), économiste et économètre suisse